Der australische Bundesstaat New South Wales gliedert sich 141 Countys. Dies ist nicht die Verwaltungsgliederung (dazu siehe Local Government Areas in New South Wales), sondern Counties sind Katastraleinheiten nicht nur in New South Wales, sondern auch in anderen Bundesstaaten Australiens.

Jeder Teil von New South Wales mit Ausnahme der Lord-Howe-Inselgruppe gehört zu einem County.

Die Countys werden weiter in 7300 (historisch 7419) Parishes untergliedert, und diese weiter in Hundreds.

Die Hauptstadt von New South Wales, Sydney, liegt im Cumberland County.

Einzelnachweise 

Countys in New South Wales
Geographie (New South Wales)